Pantokrátor kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pantokrátor (ort), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Óros Pantokrátoros, berg, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar